Радиоматч СССР — Великобритания проходил с 19 по 22 июня 1946 года.
Первый тур матча состоялся 19-го июня, 21-го второй. 20-го и 22-го проходило доигрывание незаконченных партий.
Расстояние между командами составляло 2500 км. Команда СССР находилась в Москве в «Центральном Доме работников искусств», команда Великобритании в Лондоне в помещении шахматного клуба «Гамбит». 

Для пересылки ходов использовался Код Удемана.

Таблица турнира

Литература 
 Шахматы в СССР, 1946, №6;
 «Избранные партии советских и международных турниров», физкультура и спорт, 1949.

См. также 
 Радиоматч СССР — США (1945)

Ссылки 
 Ruch E. The Radio Match Great Britain — URSS (1946) // ICCF Amici, Issue 7.

Соревнования по шахматам
Июнь 1946 года
1946 год в шахматах
1946 год в Москве
Спорт в Великобритании в 1946 году
Спорт в СССР в 1946 году
Международные соревнования по шахматам в Великобритании
Шахматы в СССР
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные спортивные соревнования в Лондоне
1946 год в Лондоне
Шахматные турниры в Москве